Юрцино — название населённых пунктов:

Россия 
 Юрцыно (Юрцино) — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Юрцино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.